Marc Lemaire ist der Name folgender Personen:

* Marc Lemaire (Chemiker) (* vor ca. 1950), französischer Chemiker 
 Marc Lemaire (Grasskiläufer) (* 1976), belgischer Alpin- und Grasskiläufer